Žabe, red iz razreda vodozemaca
 Žabe (komedija Aristofana), komedija atenskog komediografa Aristofana
 Žaba (planina), planina u Hrvatskoj i BiH, kod ušća Neretve
 Žaba (župa), srednjovjekovna župa Humske zemlje